Armes steht für:

 Armes, eine französische Gemeinde im Département Nièvre

Armes ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Armes (1924–2015), englischer Fußballspieler
 Jay J. Armes (* 1932; eigentlich Julian Armas), amerikanischer Privatdetektiv

Siehe auch:
 Arms (Begriffsklärung)